Die Liste der Mannschaftskader der Interclubs 2018/19 enthält alle Spieler, die in der belgischen Interclubs 2018/19 im Schach mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während der S.C. Jean Jaurès mit 15 eingesetzten Spielern auskamen, spielten beim KSK 47 Eynatten 31 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 248 Spieler zum Einsatz, von denen 13 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler mit 9 Punkten aus 11 Partien war Roeland Pruijssers (L’Echiquier Mosan). Je 8 Punkte erreichten Bart Michiels und Geert Van der Stricht (beide Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez), wobei Van der Stricht 10 Partien spielte, Michiels 11. Insgesamt erreichten 23 Spieler 100 %, neben 18 Spielern, die je eine Partie spielten, waren dies Frédéric Decoster (Koninklijke Brugse Schaakkring) mit 4 Punkten aus 4 Partien, Olivier Touzane (Schachfreunde Wirtzfeld) mit 3 Punkten aus 3 Partien sowie Ivan Sokolov (Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez), Masha Klinova (Schachfreunde Wirtzfeld) und Dragos Ciornei (KSK 47 Eynatten) mit je 2 Punkten aus 2 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2018); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2018); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2018; ARU = Aruba, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, ITA = Italien, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, POR = Portugal, RUS = Russland, SRB = Serbien, TUR = Türkei, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Cercle d’Échecs Fontainois

Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez

L’Echiquier Mosan

KSK Rochade Eupen-Kelmis

Schaakclub Wachtebeke

Koninklijke Brugse Schaakkring

Schachfreunde Wirtzfeld

Cercle Royal des Echecs de Liège et Echiquier Liègeois

KSK 47 Eynatten

S.C. Jean Jaurès

Club d’échecs de Watermael-Boitsfort

Schaakkring Brasschaat

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 In der 1. Runde stellte der KSK 47 Eynatten im Wettkampf gegen den Schaakkring Brasschaat seine Mannschaft an den Brettern 4 und 5 in der falschen Reihenfolge auf. Gemäß Artikel 33 c der Wettkampfbestimmungen ist damit die Partie des zu tief eingesetzten Lars Stark für Eynatten als verloren zu werten, da dieser aber ohnehin verlor, blieb der Aufstellungsfehler ohne Folgen.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Übersicht beim belgischen Schachverband (französisch/niederländisch)

Sport (Belgien)
Interclubs
Schach 2018
Schach 2019